Anna Rupprecht (ur. 29 grudnia 1996) – niemiecka skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów (2015 i 2016) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013). Pięciokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach świata juniorów (2010, 2011, 2014, 2015 i 2016). Dwukrotna mistrzyni Niemiec (2010, 2016).

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 10 sierpnia 2008 w Bischofsgrün podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, od razu zdobywając punkty tego cyklu (zajęła wówczas 30. pozycję).

W Pucharze Świata zadebiutowała 7 stycznia 2012 w Hinterzarten (46. miejsce). Pierwsze punkty zdobyła 1 lutego 2014 w Hinzenbach (23. pozycja). Na podium po raz pierwszy stanęła 2 grudnia 2016 w Lillehammer, gdzie była trzecia (był to jednocześnie pierwszy jej start w zawodach tej rangi, który ukończyła w czołowej dziesiątce).

Trzykrotnie stawała na podium konkursów indywidualnych w ramach mistrzostw Niemiec – w 2010 i 2016 zdobywała tytuły mistrzowskie, a w 2015 medal brązowy.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Rupprecht na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Rupprecht na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Hinterzarten – 17 września 2016 (2. miejsce)
  Hinterzarten – 18 września 2016 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1996